Le Mesnil steht für:

 Le Mesnil im Département Manche, Frankreich
 Le Mesnil (Omerville), Ortsteil der Gemeinde Omerville, Frankreich
 Le Mesnil, Dorf in der Gemeinde Viroinval, Provinz Namur, Belgien

Le Mesnil ist der Namensbestandteil folgender Gemeinden:

 Le Mesnil-Adelée im Département Manche
 Le Mesnil-Amand im Département Manche
 Le Mesnil-Amelot im Département Seine-et-Marne
 Le Mesnil-Amey im Département Manche
 Le Mesnil-Aubert im Département Manche
 Le Mesnil-Aubry im Département Val-d'Oise
 Le Mesnil-au-Grain im Département Calvados
 Le Mesnil-au-Val im Département Manche
 Le Mesnil-Auzouf im Département Calvados
 Le Mesnil-Bacley im Département Calvados
 Le Mesnil-Benoist im Département Calvados
 Le Mesnil-Caussois im Département Calvados
 Le Mesnil-Conteville im Département Oise
 Le Mesnil-Durand im Département Calvados
 Le Mesnil-Durdent im Département Seine-Maritime
 Le Mesnil-en-Thelle im Département Oise
 Le Mesnil-Esnard im Département Seine-Maritime
 Le Mesnil-Eudes im Département Calvados
 Le Mesnil-Eury im Département Manche
 Le Mesnil-Fuguet im Département Eure
 Le Mesnil-Garnier im Département Manche
 Le Mesnil-Germain im Département Calvados
 Le Mesnil-Gilbert im Département Manche
 Le Mesnil-Guillaume, Gemeinde im Département Calvados
 Le Mesnil-Herman im Département Manche
 Le Mesnil-Jourdain im Département Eure
 Le Mesnil-le-Roi im Département Yvelines
 Le Mesnil-les-Hurlus im Département Marne
 Le Mesnil-Lieubray im Département Seine-Maritime
 Le Mesnil-Mauger im Département Calvados
 Le Mesnil-Ozenne im Département Manche
 Le Mesnil-Patry im Département Calvados
 Le Mesnil-Rainfray im Département Manche
 Le Mesnil-Réaume im Département Seine-Maritime
 Le Mesnil-Robert im Département Calvados
 Le Mesnil-Rogues im Département Manche
 Le Mesnil-Rouxelin, Gemeinde im Département Manche
 Le Mesnil-Saint-Denis im Département Yvelines
 Le Mesnil-Saint-Firmin im Département Oise
 Le Mesnil-Simon (Calvados) im Département Calvados
 Le Mesnil-Simon (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Le Mesnil-sous-Jumièges im Département Seine-Maritime
 Le Mesnil-sur-Blangy im Département Calvados
 Le Mesnil-sur-Bulles im Département Oise
 Le Mesnil-sur-Oger im Département Marne
 Le Mesnil-Théribus im Département Oise
 Le Mesnil-Thomas im Département Eure-et-Loir
 Le Mesnil-Tôve im Département Manche
 Le Mesnil-Véneron im Département Manche
 Le Mesnil-Vigot im Département Manche
 Le Mesnil-Villeman im Département Manche
 Le Mesnil-Villement im Département Calvados

Ehemalige Gemeinden:
 Le Mesnil-en-Vallée im Département Maine-et-Loire
 Le Mesnil-Hardray im Département Eure
 Le Mesnil-Opac im Département Manche
 Le Mesnil-Raoult im Département Manche

Siehe auch:
 Le Maisnil, Gemeinde im Département Nord
 Mesnil